Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Kim Clijsters e Ai Sugiyama 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Campionesse)
 Janette Husárová /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (finale)
 Jelena Dokić /  Nadia Petrova (quarti di finale)

 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová /  Chanda Rubin (quarti di finale)
 Nathalie Dechy /  Émilie Loit (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Iroda Tulyaganova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 2003